O Billabong Pipe Masters 2019 foi o 11º e último evento do Men's Championship Tour da World Surf League de 2019 . O evento aconteceu de 9 a 19 de dezembro no Banzai Pipeline em Oahu, Havaí, e foi disputado por 36 surfistas.

Em final totalmente brasileira, Ítalo Ferreira derrotou Gabriel Medina e conquistou a sexta edição do Tour de Campeonato da sua carreira. A vitória garantiu ainda o primeiro campeonato da World Surf League para Ferreira.

Formato 
Foi introduzido um novo formato de competição para o Circuito Mundial de 2019 . Todos os 36 surfistas participam da Ronda de Início. Os dois melhores surfistas em cada bateria avançam diretamente para a Ronda de 32, enquanto o surfista com a menor colocação em cada bateria entra na Ronda Eliminatória. Em cada uma das quatro baterias da Ronda Eliminatória, os dois melhores surfistas avançam para a Ronda de 32, enquanto o surfista com a menor colocação é eliminado da competição. A partir das Rondas de 32 em diante, a competição segue um formato de eliminação única, com o vencedor de cada eliminatória frente a frente avançando para a próxima rodada e o perdedor sendo eliminado.

Competição 
A competição decorreu de 9 a 19 de dezembro.

Ronda de Início

Ronda Eliminação

Ronda de 32

Ronda de 16

Quartos de final

Semi finais

Final

Ligações externas 

 Site oficial do evento de 2019

Desporto nos Estados Unidos em 2019
2019 no Havaí
Billabong Pipe Masters